Giacosa è un cognome italiano di alcuni personaggi famosi, tra i quali

Dante Giacosa, progettista della FIAT
Giuseppe Giacosa, drammaturgo e librettista

inoltre indica

Colleretto Giacosa, comune italiano della provincia di Torino
 il Teatro Giacosa di Ivrea